Колю́чий дріт або армована колюча стрічка єгоза наносить серйозніші рани і складніше долається людьми без інструментів, даючи охороні більше часу на реагування.
Окрім звичайних подряпин і зіпсованого одягу, у разі великої втрати крові, це загородження здатне навіть убити людину.

Армовану колючу стрічку, або колючий дріт єгоза, виготовляють з використанням армуючої серцевини від 1,8 до 4,5 міліметрів. Товщина колючої стрічки 0,4-0,7 мм. Колюче спіральне загородження єгоза, має захист від корозії: цинк на дроті від 30 до 120 г/м2, цинк на колючий стрічкі від 30 до 290 г/м2. Чим більша щільність оцинкування, тим довший термін експлуатації.

Види : 

 спіраль різних діаметрів з перехресним з перехресним з'єднанням сусідніх витків між собою в 3-11 місцях, 
 плоска спіраль,
 мобільний бар'єр безпеки,
 лінійн єгоза.

Поліпшення захисних властивостей бар'єрів безпеки єгоза досягається шляхом застосування у виробництві високовуглецевого оцинкованого канатного дроту EN 10264-2, EN 50189, інших видів високовуглецевого дроту, з пружинного дроту EN 10270-1(марка 65г) навіть без антикорозійного покриття служитимуть на об'єкті триваліший термін з більшою ефективністю.

Для виробництва частини видів сучасної армованої колючої стрічки, стрічку накручують на барабан, потім сполучають сусідні витки в шаховому порядку в 3-11 місцях металевими плоскими скобами або дротяними скобами. При розтяганні бухти спірального бар'єру безпеки єгоза утворюється циліндричне колюче загородження. 

Для виготовлення плокої єгози накручену в спіраль армовану колючу стрічку розкладають на площині в потрібному порядку, після чого з'єднують між собою витки так, що після з'єднання плоска спіраль не втрачає форми площини.

Див. також 
 Колюча стрічка

Огорожі
Дроти